Julija Putinceva era la campionessa in carica, ma è stata sconfitta in semifinale da Aleksandra Krunić.

In finale Bernarda Pera ha sconfitto la Krunić con il punteggio di 6-3, 6-3.

Teste di serie 

  Barbora Krejčíková (primo turno)
  Martina Trevisan (quarti di finale)
  Julija Putinceva (semifinale)
  Anhelina Kalinina (primo turno, ritirata)
  Aljaksandra Sasnovič (secondo turno)

  Zhang Shuai (secondo turno) 
  Elena-Gabriela Ruse (primo turno) 
  Tereza Martincová (ritirata) 
  Anna Bondár (semifinale)

Wildcard 

  Tímea Babos (primo turno)
  Réka Luca Jani (primo turno)

  Natália Szabanin (primo turno)

Protected ranking 

  Laura Siegemund (primo turno)

Qualificate 

  Carolina Alves (primo turno)
  Kateryna Baindl (secondo turno)
  Jesika Malečková (primo turno)

  Despina Papamichail (secondo turno) 
  Bernarda Pera (Campionessa) 
  Fanny Stollár (primo turno)

Lucky loser 

  Laura Pigossi (secondo turno)

  Marina Bassols Ribera (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
  

Hungarian Grand Prix 2022